Ла Карерита има више значења:

 Ла Карерита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Карерита (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Карерита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карерита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карерита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику